Bayard-Klasse bezeichnet:

 Bayard-Klasse (1882), eine Klasse französischer Panzerschiffe II. Ranges
 Bayard-Klasse (2011), eine Klasse von Crew Transfer Vessels von Fred. Olsen Windcarrier